WAO steht als Abkürzung für:

 Women’s Aid Organisation, Nichtregierungsorganisation für Frauenrechte in Malaysia
 World Allergy Organization, Dachorganisation von allergologischen und immunologischen Gesellschaften

Abkürzung